Митино — деревня в Смоленской области России, в Смоленском районе. Население — 81 житель (2007 год). Расположена в западной области в 6 км к востоку от Смоленска, восточнее железнодорожной станции Соколья Гора на линии Смоленск — Рославль.
Входит в состав Козинского сельского поселения. Улицы: Центральная, Дачная, Нижняя.

История 
Ранее носила название Преображенское. Усадьба основана в конце XVIII в. помещиком Г. А. Каховским (отец декабриста П. Г. Каховского), затем до середины XIX в. владел поручик П. Е. Соколовский, потом — его сын полковник Н. П. Соколовский и далее его наследники, с конца столетия — князья Щербатовы, последняя владелица до 1917 года княгиня Е. С. Щербатова. Осталась руинированная Преображенская церковь 1795 г. в стиле классицизм, сильно пострадавшая во время Великой Отечественной войны; около неё были захоронения Соколовских. Двухэтажный главный дом дворцового типа в стиле классицизм утрачен.

Экономика 
Медпункт, почта, магазины.

Достопримечательности 
 Курганная группа (19 курганов высотой до 2,3 метра) западнее деревни. Насыпаны кривичами в XI веке.
 Разрушенная церковь Спаса Преображения (1795 года постройки).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)